Red Velvet steht für:

 Red Velvet (Band), südkoreanische Girlgroup
 Red Velvet (Film), US-amerikanischer Film von Bruce Dickson (2008) 
 Red Velvet (Bühnenstück), Bühnenstück von Lolita Chakrabarti (2012) 
 Red Velvet, Lied von OutKast aus dem Album Stankonia (2000)
 Red Velvet Cake, Kuchen der amerikanische Küche
 Red Velvet Car, Album von Heart (2010)